Шапка Мономаха — корона руських великих князів і пізніше московських царів 
 Шапка Мономаха (натік)
 Корона Мономаха — корона візантійського імператора Костянтина Мономаха, що зберігається в Угорському національному музеї.
 Шапка Мономаха (катування) — вид тортур.